Тилье, Дория — французская фотомодель, актриса.
 Тилье, Клод — французский писатель и журналист.